Bridgewater – kanał wodny w Anglii
 Bridgewater – miasto w Kanadzie
 Bridgewater – dzielnica miasta Hobart

Miejscowości w USA:
 Bridgewater – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Bridgewater – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Bridgewater – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Bridgewater – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Bridgewater – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Bridgewater – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bridgewater – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Bridgewater – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Bridgewater – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Bridgewater – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Bridgewater – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockingham
 Bridgewater – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Bridgewater (ang. Bridgewater Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Bridgewater (ang. Bridgewater Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Zobacz też 
 Bridgwater – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Kanał Bridgwater - Taunton
 Bridgwater Bay